Futbol Club Barcelona Femení er en fodboldklub fra Barcelona for kvinder. Klubben blev etableret i 1988. Det er kvindernes afdeling af FC Barcelona. Klubben er en af de mest successfulde blandt kvindernes fodboldhold i Spanien. Klubben vandt i 2020–21 UEFA Women's Champions League.

Titler

Officielle 
 Primera División
 Vinder (7, rekord): 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2019–20, 2020–21, 2021–22
 Copa de la Reina
 Vinder (7, rekord): 1993–94, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020:
 Supercopa de España
Vinder (1, delt rekord): 2020
 Copa CatalunyaVinder (10, rekord): 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019: 10 Internationale 
 UEFA Women's Champions LeagueVinder (1): 2020–21

 Turneringer pr. invitation 
 COTIF 2014: 1 Spillertruppen 

 Tidligere landsholdsspillere 

  Spanien: Sonia Bermúdez, Marta Corredera, Marta Cubí, Ana Escribano, Carolina Férez, Alicia Fuentes, Olga García, Ruth García, Gemma Gili, Bárbara Latorre, Adriana Martín, Melisa Nicolau, "Willy" Romero, Noemi Rubio, Montserrat Tomé, Virginia Torrecilla, María Paz Vilas
  Argentina: Ludmila Manicler, Florencia Quiñones
  Mexico: Maribel Domínguez, Patricia Pérez, Kenti Robles
 : Andressa Alves, Fabiana
 : Line Røddik Hansen
 : Toni Duggan
 : Stefanie van der Gragt
  Portugal: Andreia Norton
  Serbien': Jelena Čanković

 Startopstilling 
FC Barcelonas startopstilling i Champions League-finalen i 2021, som man vandt mod engelske Chelsea d. 16. maj 2021.Kampen endte 4–0 til Barcelona og blev spillet på Gamla Ullevi, Göteborg.

 Europæisk deltagelse Alle resultater (hjemme og ude) lister Barcelonas mål først.''

f Første kamp.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Klubbens hjemmeside 

Kvinder
Kvindefodboldklubber i Spanien